

Aéronautique 
 Carrera, ULM développé par Advanced Aeromarine.

Astronomie 
 (3050) Carrera, astéroïde.

Patronyme 

 Asia Carrera (1973-), actrice pornographique américaine ;
 Augustin Carrera (1878-1952), peintre franco-espagnol ;
 Barbara Carrera (1945-), actrice américaine ;
 Carlos Carrera (1962-), réalisateur mexicain ;
Carmen Carrera (1985-), actrice et mannequin américaine ;
 Ezequiel Carrera (1987-), joueur vénézuélien de baseball ;
 Jorge Carrera Andrade (1903-1978), écrivain et diplomate équatorien ;
 José Enrique Carrera (1965-), coureur cycliste espagnol ;
 José Miguel Carrera (1785-1821), personnalité militaire et politique chilienne ;
 Juan Carlos Carrera (?-?), joueur argentin de football ;
 Juan José Carrera (1782-1818), personnalité militaire et politique chilienne ;
Margarita Carrera (1929-2018), écrivaine guatémaltèque ;
 Martín Carrera (1806-1871), homme politique mexicain ;
 Massimo Carrera (1964-), joueur italien de football ;
 Norberto Rivera Carrera (1942-), cardinal mexicain ;
 Pietro Carrera (1573–1647), prêtre et joueur d'échecs italien ;
 Rafael Carrera (1814-1865), homme politique guatémaltèque ;
 Santiago Carrera (1994-), footballeur uruguayen ;
 Sherwin Carrera (1984-), coureur cycliste philippin ;
 Tony Carrera (1970-), acteur et réalisateur français de films pornographiques.

Sport 
 Carrera, équipe cycliste italienne ;
 Carrera Panamericana, compétition automobile mexicaine ;
 La Carrera Panamericana, vidéo de cette course ;
 Ora Hotels Carrera, équipe cycliste hongroise ;
 Porsche Carrera Cup France, compétition automobile.

Toponyme 

 Buenos Aires/General Carrera, lac situé entre l'Argentine et le Chili ;
 General Carrera, province chilienne de la région Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo.

Transport 
 Carrera (Autoroute), nom donné aux rues en sens est-ouest dans les villes en Colombie